Kiinaq bezeichnet:
 Kiinaq (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kiinaq (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland